Frank T. Fitzgerald (1857–1907) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Frank D. Fitzgerald (1885–1939) – amerykański polityk, gubernator Michigan